El nombre Ramón Castilla puede referirse a:

 Ramón Castilla, militar y político peruano, presidente del Perú desde 1845 a 1851 y de 1855 a 1862.
 Ramón Castilla, estación del Metropolitano de Lima.
 Ramón Castilla y Marquesado, espacio público ubicado en la ciudad de Iquitos.
 Copa Mariscal Ramón Castilla, torneo amistoso de fútbol disputado en tres ocasiones entre las selecciones de Argentina y Perú.

Véase también 
 Plaza Ramón Castilla